As Surdolimpíadas de 2001, oficialmente conhecidas como XIX Surdolimpíadas de Verão, foram em realizadas em Roma, na Itália. É um evento multidesportivo exclusivo para portadores de deficiência auditiva. Esta foi a primeira edição após a autorização da mudança de nome do evento de Jogos Mundiais para Surdos para a nomenclatura atual.

Esportes 

  Atletismo (43)
  Badminton (6)
  Basquetebol (2)
  Boliche (10)

  Ciclismo (4)
  Futebol (1)
  Handebol (2)
  Lutas (16)

  Natação (32)
  Orientação (6)
  Pólo Aquático (1)
  Tênis (5)

  Tênis de mesa (7)
  Tiro desportivo (6)
  Vôlei (2)

Quadro de medalhas 
 País sede destacado.

Surdolimpíadas
Eventos multiesportivos de 2001
Eventos esportivos sediados na Itália
Desporto na Itália em 2001

2001